Anton Schnyder (1936) – ex calciatore svizzero
 Emil Kuhn-Schnyder (1905-1994) – paleontologo svizzero
 Marc Schnyder (1952) – ex calciatore svizzero
 Rudolf Schnyder (1919-2000) – tiratore a segno svizzero
 Stefan Schnyder (1983) – ex hockeista su ghiaccio svizzero